Zygoneura är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1830. Zygoneura ingår i familjen sorgmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sorgmyggor
Zygoneura